Ваља Салчеј има више значења:

 Ваља Салчеј (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Ваља Салчеј (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Општина Ваља Салчеј (Бузау), општина у округу Бузау у Румунији